Aren (Frankrijk)
Arén (Spanje)
Arengpalm
Adelaar (heraldiek), symbool uit de heraldiek

Zie ook 
 Aar (doorverwijspagina)